kazakok, a kazak nép
 kazak nyelv, az általuk beszélt nyelv
 kazak ábécé, a nyelv leírására használt cirill betűs ábécé
 Kazahsztán, a nép többsége által lakott mai állam
 6110 Kazak, aszteroida a Naprendszer kisbolygóövében